Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Jim Thomas che hanno battuto in finale Oliver Marach e Cyril Suk 6-3, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Jim Thomas (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Julian Knowle (semifinali)

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2006